La fiction est un genre littéraire basé sur des faits imaginaires plutôt que sur des faits réels.
 La Fiction juridique est un concept de droit.
 Le magazine Fiction est la principale revue de science-fiction et de fantastique en France, qui parut de 1953 à 1990 puis qui a été relancée de 2005 à 2015. Une troisième version est lancée en 2021.
 Fictions est un recueil de nouvelles de Jorge Luis Borges publié en 1944.
 Fiction & Cie est une collection des éditions du Seuil

Musique
 Fictions est un album de Jane Birkin sorti en 2006
 Fiction est le huitième album du groupe suédois Dark Tranquillity, sorti en .
 Fiction est le premier maxi-single du groupe de rock japonais Coldrain, sorti en 2008.
 Le label indépendant Fiction est un label créé spécialement pour le groupe The Cure.

Homonymie de titre